Termenul Saxonia (lat. și germ. ''Sachsen) poate însemna:
Saxonia (simbol) simbolul Saxoniei reprezentat de o femeie
Saxonia un land din Germania
Saxonia (film) o casă producătoare de filme
Saxonia (locomotivă), o locomotivă prudusă în Germania
Saxonia (vapor)
Saxonia (cotidian)

Vezi și
Saxoni un popor germanic
Saxon, formație britanică